Borden puede hacer referencia a:

 Borden, un pueblo en el estado de Indiana (Estados Unidos).
 Borden, un condado en el estado de Texas (Estados Unidos).
 Borden, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).